Billington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Billington, Bedfordshire, ort, England, 
 Billington, Lancashire, ort, England,